«Аэроплан II: Продолжение» — художественный фильм в жанре пародии, выпущенный студией Paramount Pictures как сиквел фильма 1980 года «Аэроплан!». Выход фильма состоялся 10 декабря 1982 года. Сценаристом и режиссёром продолжения картины Джима Абрахамса и братьев Дэвида и Джерри Цукеров выступил .

Сюжет 
Во время первого рейса пассажирского шаттла по маршруту Земля — Луна происходит несколько неприятностей, которые могут сорвать всю программу полёта. Но знаменитого Теда Страйкера не может остановить то, что у космического корабля «взбесился» главный бортовой компьютер, управляющий всеми корабельными системами, что на борту террорист-безумец, вознамерившийся взорвать корабль вместе с собой, и что у экипажа абсолютно кончился кофе, да и сам экипаж был выброшен за борт сломанным корабельным компьютером.

В ролях 
 Роберт Хейз — Тед Страйкер
 Джули Хагерти — Элейн Диккинсон
 Ллойд Бриджес — Стивен Маккроски
  — Саймон Кёртс
 Питер Грейвз — капитан Кларенс Овер
 Чак Коннорс — сержант
 Эрве Вильшез — маленькое живое существо
 Уильям Шетнер — командир Бак Мёрдок
 Рэймонд Бёрр — судья Ди Эл Симонтон
 Джон Ларч — обвинитель в суде
 Ли Паттерсон — ''капитан Феникса

Примечания 

Фильмы США 1982 года
Кинокомедии 1982 года
Кинопародии США
Фильмы-сиквелы
Фильмы о лётчиках
Фильмы о Луне
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы на английском языке